Mnemosine, o Mnemosyne, può riferirsi a:
Mnemosine, divinità greca
Bilderatlas Mnemosyne, progetto culturale dovuto ad Aby Warburg, incentrato sul retaggio iconografico, nella cultura moderna, delle antiche divinità classiche
57 Mnemosyne, asteroide della fascia principale
Mnemosyne, serie animata OAV del 2008.
Mnemosyne, software di memorizzazione basato su ripetizione dilazionata

Pagine correlate
Mnemone (disambigua)